Седлово — название населенных пунктов.

Белоруссия 
 Седлово — деревня Соколищенского сельского Совета на территории Россонского района Витебской области.

Россия 
 Седлово — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Седлово — деревня в Назаровском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.

См. также 
 Седлов